Кароль Ольпінський (1876—1944) — польський правник, державний і політичний діяч.
 Юліан Ольпінський (1847—1908) — доктор медицини, депутат Галицького національного парламенту та австрійської Державної ради.
 Ян Казімеж Ольпінський (1875—1936) — польський живописець, педагог.

польські прізвища